Hai Tanahku Papua (в переводе с индон. — «О Папуа, моя земля») — национальный гимн непризнанного государства Республика Западное Папуа.

История 
Гимн был написан голландским миссионером преподобным Исааком Самуэлем Кийном в 1930-х годах.

После проведения 19 октября 1961 года выборов в региональный парламент Новой Гвинеи, Совет Новой Гвинеи, была сформирована группа для избрания национального комитета. Комитет разработал "Манифест за независимость и самоуправление", национальный флаг, государственную печать и национальный гимн. Совет Новой Гвинеи единогласно проголосовал за эти предложения 30 октября 1961 года, а 31 октября представил флаг «Утренняя звезда» и «Манифест» губернатору Платтелю. Голландцы признали флаг и гимн 18 ноября 1961 года, и 1 декабря постановления парламента вступили в силу. Гимн вышел из употребления после военной оккупации Западного Папуа индонезийскими вооруженными силами в 1963 году.

В настоящее время гимн является символом последователей движения за независимость Западной Новой Гвинеи, в том числе Движения за свободное Папуа, поэтому использование гимна в провинции запрещено.

Текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Гимн Западного Папуа (с текстом)

Западное Папуа
Западная Новая Гвинея